Анненкирхе (Annenkirche) — немецкое обозначение церкви Св. Анны:
 Анненкирхе (Дрезден)
 Анненкирхе (Санкт-Петербург)